Kvalifikace mužské dvouhry French Open 2020 probíhala před zahájením hlavní soutěže pařížského grandslamu. Hrála se mezi 21. a 25. zářím 2020 na antukových dvorcích areálu Stade Roland-Garros. Začala tak o den dříve než ženská část. Pro pokračující pandemii koronaviru se konala bez diváků.

Kvalifikačního turnaje se zúčastnilo sto dvacet osm hráčů, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo devatenáct do navazujícího mužského singlu včetně tří šťastných poražených.

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kvalifikace mužské dvouhry